Strelzowo ist der Name zweier ehemals ostpreußischer Orte im heutigen Russland:
 Strelzowo, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Norgehnen, Kreis Königsberg/Samland)
 [Strelzowo], nicht mehr existenter Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Loyken, 1938–1946 Loken, Kreis Goldap)